Epimetasia är ett släkte av fjärilar. Epimetasia ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Epimetasia